Бара́к имеет значения:
 Барак — обычно малоэтажное строение, часто использовавшееся как место некомфортного коллективного размещения (проживания) людей, например, в концентрационных лагерях. В основе — тюркский термин, обозначавший палатку или переносное строение. Зафиксирован в источниках.
 «Барак» — драма Валерия Огородникова (Россия — Германия, 1999 год).
 «Барак» — 188-я бронетанковая бригада бронетанковых войск Израиля.
 «Барак» — израильский ЗРК корабельного базирования.

Топоним 
Населённые пункты
 Барак — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Барак — сельская управа в Киргизии.
 Барак — посёлок в Белоруссии.
 Барак — прежнее название села Синицыно в Кировском районе Крыма.
Реки
 Барак — река в северо-восточной Индии.

Персоналии 
Имя
 Барак ( — «благословенный», с добавлением префикса — Мубарак;  — «блеск, молния») — семитское имя, производное от двух близких по звучанию семитских корней.
 Барак-хан (Борак; ?—1428/1429) — хан Золотой Орды в 1423—1426 и 1427—1428 годах.
 Барак — государственный деятель Казахского ханства.
 Барак Сатыбалдыулы  — казахский батыр.
 Барак Обама — 44-й Президент США.

Фамилия
 Барак, Аарон (род. 1936) — председатель Верховного суда Израиля.
 Барак, Антонин (; род. 1956) — чехословацкий гребной рулевой.
 Барак, Антонин (; род. 1994) — чешский футболист.
 Барак, Йозеф (; 1833—1883) — чешский поэт, журналист и политик.
 Барак, Карл Август (1827—1900) — немецкий учёный, германист.
 Барак, Коби (), Яаков Барак (; род. 1964) — генерал-майор армии обороны Израиля.
 Барак, Эхуд (Бруг, ; род. 1942) — израильский военный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Барак-Эрез, Дафна (род. 1965) — судья Верховного суда Израиля.
  (1974—2012) — модель и порноактер.

См. также 

 Болгарский барак
 Корабельный барак

Примечания